Первый дивизион 1960/1961 — 58-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1960 года и закончился 11 мая 1961 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1960/1961
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1960 году
Спорт в Бельгии в 1961 году